Hatoyama ist der Familienname folgender Personen:
 Hatoyama Haruko (1861–1938), Mitgründerin und Rektorin der japanischen Kyōritsu-Frauenuniversität
 Hatoyama Hideo (1884–1946), japanischer Rechtsgelehrter
 Hatoyama Ichirō (1883–1959), japanischer Politiker (Premierminister)
 Hatoyama Iichirō (1918–1993), japanischer Politiker (Außenminister)
 Ikuko Hatoyama (* 1968), japanische Manga-Zeichnerin
 Jirō Hatoyama (* 1979), japanischer Politiker (Bürgermeister, Abgeordneter)
 Hatoyama Kazuo (1856–1911), japanischer Politiker (Parlamentspräsident)
 Kunio Hatoyama (1948–2016), japanischer Politiker (Justizminister)
 Tarō Hatoyama (* 1974), japanischer Politiker (Präfekturabgeordneter)
 Yukio Hatoyama (* 1947), japanischer Politiker und Premierminister

Hatoyama ist außerdem der Name einer Stadt in der japanischen Präfektur Saitama, siehe Hatoyama (Saitama)